Варвара Достоевская:
 Достоевская, Варвара Андреевна (в замужестве Савостьянова, 1858—1935) — племянница Ф. М. Достоевского, дочь его младшего брата А. М. Достоевского.
 Достоевская, Варвара Михайловна (в замужестве Карепина, 1822—1893) — старшая из сестёр Ф. М. Достоевского.